Riilahti kan syfta på:

 Riilahti (fartyg) – en finländsk minläggare som tjänstgjorde åren 1940–1943
 Riilahti –  en gård i Bromarv i Ekenäs stad, Nyland, se Rilax, Ekenäs stad